Cigentur (Paseh), een plaats in Indonesië
Cigentur (Tanjungkerta), een plaats in Indonesië